Staféta, néhány sportágra jellemző, általában csapatonként 4 főből álló versenyszám köznyelvben használatos, nem szakszerű, inkább iskolai illetve tömegsportban gyakrabban emlegetett formája
 Staféta Kovács András 1971-ben bemutatott fekete-fehér filmdrámája
 Staféta – a Generál együttes 1973-ban megjelent nagylemeze
 Staféta – Karinthy Ferenc 1991-ben megjelent novellákat, tárcákat és a szerzővel készült interjúkat tartalmazó kötete

Hasonlóː
 Ifjúsági Staféta – 1971-től Szatmárnémetiben megjelenő román nyelvű helyi ifjúsági (Szatmár megyei KISZ) lap (Stafeta Tineretii) magyar nyelvű változatának címe